Filix (auch Filex, lateinisch für „Farn, Farnkraut“) steht insbesondere für
 Dryopterus filix-mas (Echter Wurmfarn)
 Athyrium filix-femina (Wald-Frauenfarn)